Az 1993–1994-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a nyolcvanhetedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-6. helyezettek play-off rendszerben játszottak a bajnoki címért.

A Szeged SC új neve Szegedi VE lett.

Az Eger SE új neve ÚVK Eger lett.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás 
Elődöntőbe jutásért: BVSC-Westel–Szegedi VE 10–9, 11–6 és Ferencvárosi TC–Elektrosoft SE Szolnok 12–5, 4–3

Elődöntő: Vasas SC-Plaket–Ferencvárosi TC 10–9, 8–9, 14–11 és Újpesti TE-Primavera–BVSC-Westel 11–9, 14–9

Döntő: Vasas SC-Plaket–Újpesti TE-Primavera 7–8, 9–10

A góllövőlista élmezőnye

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Magyar sportévkönyv 1995

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag
Magyarferfivizilabdabajnoksag